Enyedi Béla (1885–1945) magyar mérnök, statikus
 Enyedi Béla (1901–1945) magyar bajnok labdarúgó